Caecilia intermedia est un synonyme attribué à deux espèces d'urodèles :
Caecilia intermedia Boulenger, 1913, synonyme de Caecilia dunni Hershkovitz, 1938
Caecilia intermedia Boulenger, 1913, synonyme de Caecilia nigricans Boulenger, 1902

Synonyme de gymnophiones (nom scientifique)
Caeciliidae